Kazan kan syfta på:

 Kazan - en ort i Ryssland
 1316 Kasan - en asteroid
 Guvernementet Kazan - en del av ryska imperiet 1708-1920, dagens Tatarstan
 Elia Kazan - en filmregissör
 Frances Kazan - en författare 
 Zoe Kazan - en skådespelare